Gerry Weber Open 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Томаша Бердыха со счётом 6-0, 6-7(4), 6-2.
 Федерер выиграл 5-й одиночный титул в сезоне и 38-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер выиграл местный турнир четвёртый год подряд.
 Бердых сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо обыграли  Михаэля Кольманна /  Райнера Шуттлера со счётом 6-0, 6-4.
 Зимонич выиграл 2-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Санторо выиграл 2-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open
 ATP Тур 2006
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Германия
Теннис
Июнь 2006 года
2006